Kellermayr ist der Familienname folgender Personen:

 Gernot Kellermayr (* 1966), österreichischer Zehnkämpfer
 Lisa-Maria Kellermayr (1985–2022), österreichische Ärztin
 Rudolf Kellermayr (1921–2014), österreichischer Theaterkritiker und Pädagoge

Siehe auch:
  Jürgen Kellermeier